Аннамалайский университет (; ) –  
публичный государственный университет в индийском городе Чидамбарам, штата Тамилнад. Учебное заведение осуществляет подготовку в области искусства, науки, инженерии, медицины, менеджмента, гуманитарных наук, сельского хозяйства, физического воспитания и др.

История 
Основан в 1929 году предпринимателем  Аннамалаем Четтиаром, назван в его честь и является одним из старейших и самых престижных университетов Индии.

В 1929 году университет начал свою деятельность на 7 кафедрах. Сегодня их насчитывается 49 на 10 факультетах.

Структура 
В составе университета работают факультеты:
 гуманитарных наук 
 естественных наук 
 морских наук
 индийских языков,
 инженерии 
 образования 
 искусств 
 сельскохозяйственных наук 
 медицины 
 стоматологии . 

Имеется обширный кампус площадью более 4 км², расположенный примерно в трех километрах к востоку от центра города Чидамбарам. 

По состоянию на 2013 год в Аннамалайском университете обучались 37 444 студентов.

Университет занял 18-е место среди самых влиятельных учебных заведений в Индии, также входит по версии Google в число самых популярных университетов в Индии и в мире.

Известные выпускники и преподаватели 
 Кайласам Балачандер
 Раманатан, Вирабхадран

Ссылки 
Сайт Аннамалайского университета

Университеты Индии
Здания и сооружения Тамил-Наду